

Astronomia 
 Souris – cratere meteoritico di Marte

Geografia 
 Souris, fiume dell'America settentrionale
 Souris, località del Canada nel Manitoba
 Souris, località del Canada nell'Isola del Principe Edoardo
 Souris, città degli Stati Uniti nel Dakota del Nord